Jassim ist der Familienname folgender Personen:

 Abdulrahman al-Jassim (* 1987), katarischer Fußballschiedsrichter
 Taisir al-Jassim (* 1984), saudi-arabischer Fußballspieler